Rautujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Rödingsjön, eftersom rautu betyder 'röding' och järvi betyder 'sjö'.

Rautujärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (10,7 ha)
Halju-Rautujärvi, sjö i Kiruna kommun,  (41,3 ha)
Iso Rautujärvi, sjö i Kiruna kommun,  (31,2 ha)
Pikku Rautujärvi, sjö i Kiruna kommun,  (8,6 ha)
Rautujärvet (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (7,92 ha)
Rautujärvet (Karesuando socken, Lappland, 756807-179247), sjö i Kiruna kommun, 
Rautujärvet (Karesuando socken, Lappland, 756828-179244), sjö i Kiruna kommun,  (6,02 ha)
Rautujärvet (Karesuando socken, Lappland, 759485-177312), sjö i Kiruna kommun,  (7,03 ha)
Rautujärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (35,1 ha)
Rautujärvi (Karesuando socken, Lappland, 756333-178048), sjö i Kiruna kommun,  (17,4 ha)
Rautujärvi (Karesuando socken, Lappland, 761828-173437), sjö i Kiruna kommun,  (1,39 km²)

Finland
Rautujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,57, long 28,57),  (1,71 km²)
Rávdojávri (sjö i Norge och Finland), 
Rautujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,35, long 23,62),  (34,3 ha)
Rautujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,27, long 23,73),  (9,4 ha)
Rautujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,52, long 23,93),  (6,9 ha)
Rautujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,65, long 27,06),  (1,2 km²)
Rautujärvi (sjö i Finland, lat 68,73, long 24,25),  (39,9 ha)

Se även 
Rödingsjön
Rautojaure (samiska)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn